

Codici 
 tdu – codice ISO 639-3 della lingua tempasuk dusu

Videogiochi 
 Test Drive Unlimited – simulatore di guida